ZRI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Yendosa, Serui, Indonesia